

Codici 
 WPR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Porvenir (Cile)